Wheeler megye (Georgia)
Wheeler megye (Nebraska)
Wheeler megye (Oregon)
Wheeler megye (Texas)